peut désigner :
 le titre anglais de la nouvelle d'Agatha Christie L'Aventure du tombeau égyptien (1924) ;
 le titre anglais du téléfilm La Malédiction du tombeau égyptien (1993).